Löffelberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Löffelberg (Rennsteig) (775,5 m), Berg am Rennsteig bei Gießübel, Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Löffelberg (Kölsches Heck) (457,4 m), Berg an der Nahtstelle zwischen Sauerland und Siegerland (Kölsches Heck) bei Löffelberg, Ortsteil Hünsborn, Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Löffelberg (Gemeinde Hartberg Umgebung), Siedlungsplatz der Ortschaft Löffelbach, Gemeinde Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Löffelberg (Wenden), Hofsiedlung im Ortsteil Hünsborn in der Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Löffelsberg